Lyssomaninae — подсемейство пауков из семейства пауков-скакунчиков. Известно более 90 видов.

Распространение 
Встречаются в Новом Свете.

Описание 
Представители подсемейства в основном зелёные или жёлтые и имеют длинные ноги по сравнению с другими Salticidae. Передние боковые глаза  образуют второй ряд позади передних срединных глаз . Луковица пальп самцов имеет мембранный проток. Они обитают на листве, особенно на крупных листьях.

Систематика 
Включает 4 рода и более 90 видов.

Внешняя филогения 
Отношения между базальными сальтицидами на филогенетическом древе семейства пауков-скакунов ещё полностью не выяснены; сводные кладограммы, опубликованные в 2014 и 2015 годах, показывают неясное ветвление для пяти базальных подсемейств, включая Lyssomaninae.

Классификация 
Группа была впервые выделена в 1877 году английским натуралистом Джоом Блэкуоллом (1790—1881) в качестве семейства Lyssomanidae, но затем более ста лет рассматривалась в ранге подсемейства. В 2015 году канадский арахнолог Мэддисон провёл полную реклассификацию всего семейства пауков-скакунчиков, часть групп расформировал. Он разделил подсемейство Lyssomaninae, рассматриваемое Фредом Ванлессом в 1980 году в широком таксономическом понимании, на три подсемейства: Onomastinae, Asemoneinae и Lyssomaninae s. str. (в узком смысле). В новом составе в подсемейство Lyssomaninae он включил только два рода. Позднее добавились ещё два. В 2016 году Мэддисон описал новый род Sumakuru, который он поместил в Lyssomaninae. Первоначально Мэддисон сохранил род Hindumanes Logunov, 2004 в подсемействе Asemoneinae, куда он был помещен ранее; он не был включен в молекулярно-филогенетические исследования. В 2017 году Hindumanes, чей типовой вид изначально был помещен в Lyssomanes, был перемещен в подсемейство Lyssomaninae на основании сходства луковиц пальп самцов.

 Chinoscopus Simon, 1901 — Южная Америка (4 вида)
 Hindumanes Logunov, 2004 — Индия (2 вида)
 Lyssomanes Hentz, 1845 — от Флориды до Южной Америки (более 90 видов)
 Sumakuru Maddison, 2016 — Колумбия, Эквадор (2 вида)

Примечания

Литература 
 Simon, E. (1901): Histoire naturelle des araignées 2(3): 381—668.

Ссылки 
 

Пауки-скакунчики